El nombre Fenosa puede relacionarse con cualquiera de los siguientes artículos:

Fenosa: Acrónimo de Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S.A., una empresa fundada en La Coruña en 1943.
Unión Fenosa: Una empresa fundada en 1983 tras la fusión de la anterior con Unión Eléctrica Madrileña.
Gas Natural Fenosa: Una empresa resultante de la absorción de la anterior por parte de Gas Natural en 2009.
Condado de Fenosa: Un condado otorgado en 1955 al fundador de la primera empresa.
Bandera Conde de Fenosa: Una competición de traineras.
Trofeo Conde de Fenosa: Una antigua competición de fútbol.
Apel·les Fenosa (1899-1988): Un escultor español.